Althofen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Althofen, Stadtgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Althofen (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft in der Marktgemeinde Grafenstein, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Althofen (Gemeinde Mariapfarr), Ortschaft in der Gemeinde Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Salzburg
 Althofen (Gemeinde Ligist), Ort in der Marktgemeinde Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Althofen (Gemeinde St. Peter), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
Altenhofen
Altenhof
Althof
Althoff
Althöfen